Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2012 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Marija Šarapova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 

  Viktorija Azarenka  (četrti krog)
  Marija Šarapova (prvakinja)
  Agnieszka Radwańska (tretji krog)
  Petra Kvitová (polfinale)
  Serena Williams (prvi krog)
  Samantha Stosur (polfinale)
  Li Na (četrti krog)
  Marion Bartoli (drugi krog)
  Caroline Wozniacki (tretji krog)
  Angelique Kerber (četrtfinale)
  Vera Zvonareva (odstop)
  Sabine Lisicki (prvi krog)
  Ana Ivanović (tretji krog)
  Francesca Schiavone (tretji krog)
  Dominika Cibulková (četrtfinale)
  Marija Kirilenko (drugi krog)

<ol start="17">
  Roberta Vinci (prvi krog)
  Flavia Pennetta (tretji krog)
  Jelena Janković (drugi krog)
  Lucie Šafářová (drugi krog)
  Sara Errani (finale)
  Anastazija Pavljučenkova  (tretji krog)
  Kaia Kanepi (četrtfinale)
  Petra Cetkovská (drugi krog)
  Julia Görges (tretji krog)
  Svetlana Kuznecova (četrti krog)
  Nadja Petrova (tretji krog)
  Peng Shuai (tretji krog)
  Anabel Medina Garrigues (tretji krog)
  Mona Barthel (prvi krog)
  Zheng Jie (drugi krog)
  Monica Niculescu (prvi krog)

 Rezultati 
 Legenda 

Zaključni boji

| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=21
| RD3-team1= Sara Errani
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=  C Feuerstein
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=5

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= F Schiavone
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
|RD1-seed01=5
|RD1-team01= S Williams
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6<sup>5
|RD1-score01-3=3
|RD1-seed02=
|RD1-team02= V Razzano
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=7<sup>7
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= A Rus
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= J Hampton
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=3<sup>r
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= J Vesnina
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= H Watson
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= L Hradecká
|RD1-score07-1=6<sup>1
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= J Görges
|RD1-score08-1=7<sup>7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=23
|RD1-team09= K Kanepi
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= A Panova
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= I-C Begu
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= A Rezaï
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13= J Gajdošová
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=1<sup>r
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= E Daniilidou
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=9
|RD1-team16= C Wozniacki
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= V Razzano
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=6<sup>3
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= A Rus
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=7<sup>7
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= H Watson
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= J Görges
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=23
|RD2-team05= K Kanepi
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2='6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= I-C Begu 
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=9
|RD2-team08={{Nowrap| C Wozniacki}}
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= A Rus
|RD3-score01-1=7<sup>7
|RD3-score01-2=2
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=25
|RD3-team02= J Görges
|RD3-score02-1=6<sup>5
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=23
|RD3-team03= K Kanepi
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6<sup>3
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=9
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=7<sup>7
|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=
|RD4-team01= A Rus
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=23
|RD4-team02=

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= M Kirilenko 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= V Larrière 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= K Zakopalová 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Curenko 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Keothavong
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Czink
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G Arn
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08={{nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= S Peng
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Paszek
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Erakovic
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Viri 
 

Ženske posamično
2012